Wait () может означать:

В искусстве 
 Wait — одна из песен группы «Битлз» с альбома «Rubber Soul»;
 Wait — песня и одноимённый сингл группы «Wang Chung».
 Wait — песня и одноимённый сингл группы «White Lion» из альбома «Pride».

В технике 
 wait — одна из команд консольной оболочки Bash.
  — системный вызов, блокирующий процесс до окончания выполнения другого процесса.